Le nom de Parti travailliste unifié ou de Parti travailliste uni est porté par plusieurs partis politiques dans le monde. À l'instar des nombreux autres partis appelés « Parti travailliste », notamment dans le monde anglophone, ils se réclament généralement du mouvement syndical et ouvrier et se situent généralement au centre-gauche de l'échiquier politique.

Liste
 Parti travailliste unifié (Arménie)
 Parti travailliste uni de Grenade (fondé en 1950, gauche écosocialiste)
 Parti travailliste unifié (Papouasie-Nouvelle-Guinée) (fondé en 2019, centre-gauche)

Liens externes
Social-démocratie
Socialisme démocratique
Liste des partis sociaux-démocrates